Rozstání può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rozstání, comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Rozstání, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice